Antón García puede referirse a:

 Antón García Abril (1933), un compositor y músico español especializado en música para cine y televisión;
 Antón García (1960), un escritor español que escribe y traduce en lengua asturiana;
 Antón García-Abril Ruiz (1969), un arquitecto español, hijo del compositor Antón García Abril.

 Museo Antón García de Bonilla, es un museo ubicado en el municipio de Ocaña del departamento de Norte de Santander.